El término "Don't Tell Me" puede hacer referencia a:
Música
 "Don't Tell Me" (2001), canción de Madonna del álbum Music;
 "Don't Tell Me" (2004), canción de Avril Lavigne del álbum Under My Skin.